Гадолин (Gadolin) — фамилия.

Известные носители:
 Гадолин, Аксель Вильгельмович (1828—1892) — русский учёный, генерал от артиллерии
 Гадолин, Юхан (1760—1852) — финский химик, физик, минералог

См. также 
 Гадолиний
 Гадолинит